Чингизиды, род Чингиза, Чингизовичи, Чингисиды — прямые потомки Чингисхана. У Чингисхана и его первой жены Бортэ было четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэдэй, Толуй. Только они и их потомки наследовали высшую власть в государстве, и только их потомки носили родовой титул Чингизидов.

Количество Чингизидов 
Согласно генетическим исследованиям, сегодня несколько миллионов мужчин, являющихся носителями субклады С2а3-F4002 Y-хромосомной гаплогруппы C-M130, вероятно являются потомками близких и дальних родственников Чингисхана по мужской линии (род Борджигин). Так, его старший сын оставил 40 сыновей. В свою очередь, внук Хубилай, правивший Китаем, имел 22 законных сына.

По мнению международной группы генетиков, изучающей данные Y-хромосомы, в 2003 году почти 8 % мужчин, живущих в пределах бывшей Монгольской империи (0,5% от населения Земли), имеют почти идентичные Y-хромосомы. Соответственно, на 2003 год жило около 16 миллионов потомков Чингисхана.

Сыновство Джучи 
Существует версия, что старший сын Чингисхана, Джучи, был не родным сыном. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», Джучи на самом деле был сыном Чилгера, который похитил и держал наложницей Бортэ, любимую жену Чингисхана, держа её в плену полгода, пока её не отбил обратно Темуджин (Чингисхан). В соответствии с легендой, сыновья Чингисхана неоднократно выражали сомнения относительно их родства с Джучи, но сам Чингисхан называл Джучи родным сыном. Тем не менее из-за сомнений о происхождении Джучи Чингисхан был вынужден назначить своим наследником своего третьего сына Угэдэя. Ни один джучид так и не стал каганом Монгольской империи. 

При определении потомков Чингисхана необходимо учитывать, что джучиды нередко брали себе жен из ильханской династии Персии, родоначальником которой считается Хулагу. Следовательно, у многих джучидов также присутствуют и гены Чингисхана по материнской линии.

Линии Чингизидов 

От Чингисхана вели род ряд азиатских династий — династия Юань в Китае, Джучиды в Золотой Орде (Казахстан, Средняя Азия и юго-восток европейской части России, Юг Украины и Северный Кавказ), Чагатаиды в Средней Азии, Хулагуиды в Персии, Гиреи в Крыму, Туглуктимуриды в Могулистане и Могулии, Шейбаниды и Аштарханиды в Бухаре, Торе в Казахстане, Арабшахиды в Хорезме, Аргуны в Синде, Тукатимуриды в разных областях Золотой Орды.

На сегодняшний день существует несколько основных линий потомков Чингисхана, плюс несколько более малочисленных линий.

 Монгольские Чингизиды
 Казахские Чингизиды (Торе)
 Узбекские Чингизиды (Шейбаниды)
 Татарские Чингизиды
 Ногайские Чингизиды
 Сибирские Чингизиды (Шибаниды, Кучумовичи)
 Крымские Чингизиды (Гиреи)

и некоторые другие линии.

От Джучидов своё происхождение ведут такие роды, как Чингисы, Кучумовичи, Аничковы, а также некоторые другие дворянские и княжеские роды. Джучидами были Татарские царевичи, выехавшие на службу в Русское государство, а также потомки Ахмат-хана, известные в литературе как Ахматовы дети. Основываясь на сведениях из Нусрат-наме, некоторые исследователи возводят к Джучи происхождение Каринских арских князей (Деветьяровы, Касимовы, Яушевы и др.). По одной из версий, династия Тайбугинов ведёт происхождение от потомков джучида Тохтамыша.

Монгольские Чингизиды 
После распада империи Чингисхана в Монголии и Китае правили представители династии Юань (1271—1368), основанной Хубилаем. После отделения Китая от империи Юань в Монголии правила династия Северная Юань (1368—1691). После включения территорий, подконтрольных Северной Юань, в состав империи Цин вплоть до революции 1911 г. в Монголии правили различные ветви чингизидов:

 Дзасагту-ханы — ветвь старших потомков чингизида Гэрэсэндзэ, сына Даян-хана
 Тушэту-ханы — средняя ветвь потомков Гэрэсэндзэ
 Сэцэн-ханы — младшая ветвь потомков Гэрэсэндзэ
 Алтан-ханы — младшая ветвь Дзасагту-ханов
 Сайн-Нойон-ханы — младшая ветвь Тушэту-ханов

Потомки вышеперечисленных ветвей в Монголии ныне известны как носители таких родовых фамилий, как боржигон засаг, засаг боржигон, боржигон түшээт, боржигон сэцэн, сэцэн боржигон, алтан боржигон, сайн ноён боржигон и др.

В настоящее время в Монголии всего насчитывается более 700 тыс. носителей родовой фамилии Боржигон с учётом ответвлений (Хиад Боржигон, Боржигон Тайж и др.). В процентном соотношении это около 21,5 % населения Монголии. Данное соотношение подтверждается генетическими исследованиями. Согласно работе М. В. Деренко, частоты кластера гаплотипов чингизидов зарегистрированы у 35 % монголов. При этом центральный гаплотип, соответствующий мужской линии Чингисхана, выявлен в изученных выборках практически у каждого четвёртого монгола (24 %).

Казахские Чингизиды 

Исторически в центрально-азиатском регионе только чингизид мог стать ханом. В частности, на территории Казахстана правили потомки Джучи и его потомка Урус хана (потомки ханов Керея и Жанибека), их род называется торе (существует и до сих пор). С потерей суверенитета и присоединения Казахского ханства к Российской империи Чингизиды были военными правителями, султанами. Известный чингизид — казахский учёный, просветитель и путешественник Чокан Валиханов (1835—1865). В современном Казахстане Чингизиды существуют и поныне (например — поэт Б. Канапьянов и скульптор Ш.-А. Валиханов).

Вблизи современного космодрома Байконур находится могила одного из представителей рода — Торе-Баба, в честь него назван посёлок Торетам.

Крымские Чингизиды 

Основателем династии был первый хан Крыма Хаджи I Гирей, в результате долгой борьбы добившийся независимости Крыма от Золотой Орды. Гиреи — Чингизиды (потомки Чингисхана), ветвь Тукатимуридов. Они происходят от Джанак-оглана, младшего брата Туй Ходжи оглана, отца Тохтамыша. Старший сын Джанак оглана, Ичкиле Хасан оглан, отец Улу Мухаммеда, родоначальника династии Казанских ханов.

Некоторые представители династии занимали также престол Казанского, Астраханского и Касимовского ханств.

Сегодня одним из претендентов, заявляющих о себе как о наследнике престола, является живущий в Лондоне Джеззар Памир Гирей и Эрмек Девлет Гирей, проживающий в России.

Родовое древо первых Чингизидов

См. также 
 Семейное древо Чингисхана
 Список татарских княжеских родов России
 Татарские царевичи

Литература 
 Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. — М.: Восточная литература, 2006. ISBN 5-02-018521-3
 Рашид ад-Дин. Сборник летописей (в 3 т.) — Москва, Ладомир, 2000 (Репринтное воспроизведение издания 1946—1960)
 Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды — Саранск, 1960 (Переиздание М.: ИНМАН, 1996)
 , «Чингисийн алтан ургийн үгийн бичиг ба гэрийн үеийн бичмэл, Vol. 1»/«Генеалоги я Монголов после Чингис хана», 720 стр., Улаанбаатар/Монголия, 2002, ISBN 99929-5-552-X

Примечания

Ссылки 
 Семейное древо Чингисхана
 Чингизиды Казахстана генеалогическая система

Монголы
Персоналии:Золотая Орда
Центральная Азия

Аристократия народов мира
Дворянские роды России по алфавиту